Olivier Achard est un acteur français, né le  à Bar-sur-Seine.

Biographie  
Indépendamment de ses états de service au théâtre, au cinéma et à la télévision, il est - depuis plusieurs décennies - l'une des deux voix de la version française des spots publicitaires pour la friandise M&M's. 

Professeur de théâtre contemporain au Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg  (CRR) depuis 2010, Olivier Achard y a également la responsabilité de coordinateur des classes de théâtre. Il réalise dans cet établissement nombre de projets communs avec les professeurs d'art vocal et de disciplines instrumentales. 

Olivier Achard est l'auteur du scénario du film de Denis Dercourt intitulé " Jeanne " et tourné en 2019 avec Natacha Régnier.

Filmographie

Cinéma 
 1981 : L'Ogre de Barbarie de Pierre Matteuzzi
 1983 : Aldo et Junior de Patrick Schulmann
 1983 : Corsican Brothers de Tommy Chong 
 1983 : La Femme publique d'Andrzej Żuławski 
 1983 : Le Léopard de Jean-Claude Sussfeld 
 1984 : Les Rois du gag de Claude Zidi 
 1984 : The Frog Prince de Brian Gilbert 
 1984 : Train d'enfer de Roger Hanin 
 1985 : Classique de Christian Vincent (court métrage)
 1985 : Golden Eighties de Chantal Akerman 
 1987 : Envoyez les violons de Roger Andrieux 
 1987 : La Princesse surgelée d'Olivier Esmein (court métrage)
 1988 : La Soule de Michel Sibra 
 1989 : Le Provincial de Christian Gion 
 1990 : La Discrète de Christian Vincent 
 1992 : Justinien Trouvé ou le Bâtard de Dieu de Christian Fechner 
 1992 : Coup de jeune de Xavier Gélin 
 1995 : Les Anges gardiens de Jean-Marie Poiré 
 1996 : Les Caprices d'un fleuve de Bernard Giraudeau 
 1996 : Tykho Moon d'Enki Bilal 
 1997 : Marquise de Véra Belmont
 1997 : Vidange de Jean-Pierre Mocky 
 1998 : Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi : Anorexix
 1998 : Les Boys 2 de Louis Saia 
 1998 : La Taule d'Alain Robak 
 1999 : L'Extraterrestre de Didier Bourdon 
 1999 : Volavérunt de Bigas Luna 
 2001 : Quelqu'un de bien de Patrick Timsit 
 2002 : Immortel, ad vitam d'Enki Bilal

Télévision 
 1992 : Bienvenue à Bellefontaine de Gérard Louvin
 1992 : Navarro : Le clan des clandestins
 1993 : Navarro : L'étoffe de Navarro
 1993 : Navarro : Les voisins du dessus
 1995 : François Kléber : Le pas en avant
 1996 : L'Allée du roi de Nina Companéez
 1996 : Maigret et la Tête d'un homme de Juraj Herz  1996 : Une ex pas possible de Patrick Jamain
 1997 : Une soupe aux herbes sauvages d'Alain Bonnot
 1997 : Une femme sur mesure de Detlef Rönfeldt
 1998 : L'Échappée de Roger Guillot
 1999 : Julie Lescaut, épisode 2 saison 8, Interdit au public de Gilles Béhat : Kraski 1999 : Avocats et Associés : Le prix des sens 2002 : L'enfant des Lumières de Daniel Vigne
 2004 : Péril imminent: Mortel chahut d'Arnaud Sélignac
 2010 : Je, François Villon, voleur, assassin, poète de Serge Meynard

 Théâtre 
 1981: L'éveil du Printemps de Frank Wedekind mise en scène Gilles Gleizes
 1991 : La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, mise en scène Jean-Luc Lagarce
 1994 : Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène Jean-Luc Lagarce, Le Cratère Alès 
 1996 : Le Secret de l'Aiguille creuse de Gilles Gleizes d'après L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc, mise en scène de l'auteur, Théâtre des Jeunes Spectateurs de Montreuil, Maison des arts et de la culture de Créteil, tournée en France 
 2002 : Gabriel(le) de George Sand, mise en scène Gilles Gleizes, Théâtre 14 Jean-Marie Serreau
 2002, 2003 : Le Rêve de la veille de Jean-Luc Lagarce, mise en scène François Berreur
 2007 : Le Retour à la citadelle de Jean-Luc Lagarce, mise en scène François Rancillac, Comédie de Saint-Étienne
 2007, 2009 : La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, mise en scène Jean-Luc Lagarce, Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet
 2009 : Le jour se lève Léopold ! de Serge Valletti, mise en scène Michel Didym, Théâtre du Gymnase, Théâtre de l'Union, Maison de la Culture de Bourges, Théâtre Varia, Théâtre des Célestins, Opéra-théâtre de Metz, La Filature, Comédie de Reims, Théâtre des Abbesses, tournée
 2012 : Villégiature'' de Carlo Goldoni, mise en scène Thomas Quillardet

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision
Naissance en novembre 1958